Miłosna pułapka (The Love Trap) – film z 1929 roku
 Miłosna pułapka (Fatal Kiss) – film z 2008 roku